Völkersbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:
 Völkersbach, Gemeindeteil und Dorf von Malsch, Landkreis Karlsruhe
 Völkersbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Kleinhürden, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Volkersbach